Moungo kan syfta på följande platser:

Kamerun 

 Mungo (vattendrag i Kamerun), Kustregionen, 
 Département du Mungo, departement, Kustregionen, 

Robotskapade Kamerunförgreningar